Schopfloch ist der Name folgender Orte:

 Schopfloch (Schwarzwald), Gemeinde im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Schopfloch (Mittelfranken), Gemeinde im Landkreis Ansbach, Bayern
 Schopfloch (Lenningen), Ortsteil der Gemeinde Lenningen im Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg

 Burg Schopfloch, abgegangene Burg in Schopfloch (Mittelfranken) im Landkreis Ansbach, Bayern

Schopfloch ist außerdem der Name eines Waldes südwestlich der Lettenmühle, einem Ortsteil des Marktes Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern.

Siehe auch:
 Schopflohe